Die Abkürzung FYI steht für:
  ( für zu Deiner/Ihrer/Eurer Information, interessehalber), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 For Your Information, eine Unterdokumentenreihe von Request for Comments (RFC)
 FYI Network, einen Fernsehsender von A&E Networks, der sich vorwiegend mit Lifestyle-Themen beschäftigt
 Follow Your Instinct, eine deutsche Urban-Pop-Band

Siehe auch:

Abkürzung